Вільне́в-сюр-Лот () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Бордо, 24 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 11204 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 23352,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Поль Бернар (1898—1958) — французький театральний та кіноактор.

Посилання 

 сайт Вільнев-сюр-Лот 
 Вільнев-сюр-Лот на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-сюр-Лот на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна